Hide Your Heart (), в США, Канаде и Бразилии альбом издавался под названием Notes from America () — седьмой студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер. Он был выпущен в Европе 9 мая 1988 года на лейбле CBS Records, а в США 20 сентября 1988 года на лейбле Columbia Records. Альбом был записан в Вудстоке, Нью-Йорк. Продюсером стал Дезмонд Чайлд.

В отличие от двух предыдущих релизов Тайлер, альбом не смог попасть в Billboard 200, но в Европе альбом имел успех.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании